Philipp Fauth – astronomo tedesco
Fauth – cratere lunare